Struga (makedonski: Струга, albanski: Strugë),  gradić na jugozapadu Republike Makedonije

Hrvatska:
 Struga (Sveti Đurđ), naselje u općini Sveti Đurđ, Varaždinska županija
 Struga Banska, naselje u općini Dvor, Sisačko-moslavačka županija
 Struga Nartska, naselje u općini Rugvica, Zagrebačka županija